Fasor (út)
Fasori evangélikus templom
Fasori Evangélikus Gimnázium
Fasori református templom